Géfyra kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Géfyra (ort i Grekland, Peloponnesos), Lakonien, 
 Géfyra (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Thessaloníkis, 

Robotskapade Greklandförgreningar